Серге́й Ива́нович Тюльпа́нов (3 октября 1901 — 16 февраля 1984, Ленинград) — советский учёный-экономист. Доктор экономических наук, профессор Ленинградского университета, Заслуженный деятель науки РСФСР.

Начальник Управления пропаганды Советской военной администрации в Германии (5 октября 1945 года — 18 сентября 1949 года), генерал-майор (11 мая 1949). Участник Великой Отечественной войны.

Биография 
Сергей Иванович Тюльпанов родился 3 октября 1901 года. Отец Иван Алексеевич был землемером, окончил лесную школу при Петровской академии, учился за границей и знал иностранные языки и управлял лесными угодьями Строгановых в Псковской губернии. Мать — Эльза Вильгельмовна была из латышской семьи. Судьба родителей С. И. Тюльпанова сложилась трагически — в 1938 году был репрессирован отец, а в 1940 году — мать.

Сергей Иванович Тюльпанов проходил службу в рядах РККА с 1919 по 1925 год и с 1941 по 1956 год. Член ВКП(б) с 1927 года.

В 1919—1923 годы — помощник шофера, красноармеец, делопроизводитель, бухгалтер, начальник финансово экономического отдела 10-й стрелковой дивизии 7-й Туркестанской бригады. В 1923—1924 годы — делопроизводитель окружного хозяйственного управления Ленинградского военного округа. В 1925—1929 годы — студент Ленинградского педагогического института им. А. И. Герцена. В 1929 г. окончил Военно-политическую академию в Ленинграде, а в 1930 г. (экстерном) — общественно-экономическое отделение Ленинградского государственного педагогического института имени А. И. Герцена. В 1927—1931 годы — преподаватель артиллерийской технической военной школы и педагогического института им. А. И. Герцена, в 1931—1937 годы — старший преподаватель кафедры политической экономии Военно-политической академии имени В. И. Ленина в Ленинграде. В период 1937-38 гг., попав в поле зрения репрессивных органов, никого не предупредив уезжает в деревню, где находился с мая по сентябрь 1938 г., возвратившись осенью в Ленинград устраивается учеником слесаря на небольшой завод. Получив партийный выговор за своё несанкционированное исчезновение, вновь преподаёт политэкономию, сначала в Технологическом институте, затем в Лесотехнической академии. В 1937—1940 годы — заведующий кафедрой политической экономии, профессор Лесотехнической академии имени С. М. Кирова. В 1938—1941 годах заведующий кафедрой политической экономии ленинградских Ленинских курсов при ЦК ВКП(б).

Великая Отечественная война 
В 1941 году — начальник 7 го отделения Политического отдела 42-й армии. В 1941—1942 году — начальник 7-го Отдела Политического управления Ленинградского фронта. В 1942—1945 годы — начальник 7-го Отдела Политического управления Юго-Западного, Сталинградского, Южного и 4-го Украинского фронтов. По окончании войны — начальник 7-го Отдела Политического управления Группы советских оккупационных войск в Германии.

Управление пропаганды СВАГ 

С 5 октября 1945 года по 18 сентября 1949 года, Сергей Иванович Тюльпанов занимает одну из самых значимых и ключевых должностей в созданной, по окончании Великой Отечественной войны Советской военной администрации в Германии (сокр. СВАГ) — начальника Управления пропаганды (позднее переименовано в Управления информации). Он был решительным сторонником Вальтера Ульбрихта и советизации Восточной Германии, внимательно следил за деятельностью вновь образованной Социалистической единой партией Германии, которой предстояло управлять образовывающейся в те годы ГДР.

11 мая 1949 года С. И. Тюльпанову присвоено воинское звание генерал-майор.

В августе 1949 года руководитель службы контрразведки в СВАГ генерал-лейтенант Н. К. Ковальчук передал министру государственной безопасности В. С. Абакумову «компрометирующий» материал на Тюльпанова. Якобы он знал о предательстве сотрудника своего Управления, но не передал его в руки органов безопасности, к тому же, занимался вымогательством в своекорыстных целях. Абакумов просил Маленкова отозвать Тюльпанова из Германии. Двумя днями позже Суслов распорядился, чтобы ГлавПУ под служебным предлогом вызвало Тюльпанова в Москву, чтобы допросить его относительно предъявленных ему обвинений. 25 августа Тюльпанов вылетел в Москву, где его сразу же поместили в военный санаторий. Там он и ждал решения своей участи. 18 сентября Секретариат ЦК принял решение об отзыве Тюльпанова из Германии. Кроме этого, ему припомнили и осуждённых за шпионаж (репрессированных) родителей.

В 1949(50?) году откомандирован на должность заместителя руководителя кафедры политической экономии Военно-Морской Академии в Ленинграде, затем он становится начальником кафедры политической экономии Военной академии связи имени С. М. Буденного.

С 1956 года С. И. Тюльпанов в отставке.

Научная деятельность 

После ухода с воинской службы, С. И. Тюльпанов связал свою жизнь с наукой. Работая в должности проректора ЛГУ, а с 1957 года — заведующим созданной им кафедры экономики современного капитализма. Сергей Иванович Тюльпанов — крупный учёный. Он одним из первых исследовал проблемы рыночной экономики в развитых и развивающихся странах, написав более 200 монографий и статей, посвящённых не исследовавшимся ранее проблемам. Его монографии «Колониальная система империализма и её распад» (1958), «Экономические и политические проблемы новых суверенных государств» (1964), «Очерки политической экономии: развивающиеся страны» (1969), «Актуальные проблемы современного капитализма» (в соавторстве) (1973) вызвали большой интерес у специалистов и, будучи переведены на многие иностранные языки, сделали его имя известным мировой научной общественности. Профессор С. И. Тюльпанов являлся редактором ряда фундаментальных изданий, таких как многотомная «История фабрик и заводов Ленинграда», «Наследство и обязанность» и др. Почётный доктор Лейпцигского университета имени К. Маркса

Сергей Иванович Тюльпанов скончался 16 февраля 1984 года в возрасте 82 лет. Похоронен в Ленинграде на Серафимовском кладбище.

Награды 
 Орден Красной Звезды.
 Орден Красного Знамени.
 Орден Отечественной войны I степени.
 Орден Отечественной войны II степени.
 Медаль «За оборону Сталинграда» (1943).
 Медаль «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии».
 Медаль «За Победу над Германией» (1945).
 Медаль «За взятие Берлина»
 Медаль «За воинскую доблесть. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина».
 Медаль «30 лет Советской Армии и Флота».
 Медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР».
 Медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР».
 Медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР».
 Медаль «Ветеран Вооружённых Сил СССР».
 Медаль «За укрепление боевого содружества».
 Медаль «За безупречную службу» 1-й степени.
 Медаль «За безупречную службу» 2-й степени.
 Медаль «За безупречную службу» 3-й степени.
 Медали СССР.
 Медали иностранных государств.

Источники 

  — С.374.
 СВАГ. Управление пропаганды (информации) и С. И. Тюльпанов. 1945—1949. Сб. документов. Под ред. Б. Бонвеча, Г. Бордюгова, Н. Неймарка. — М., 1994. С.234-235.
 Советская военная администрации в Германии, 1945—1949. Справочник / отв. ред.: Я. Фойтцик, Т. В. Царевская-Дякина, А. В. Доронин; при участии: Х. Кюнцель, Д. Н. Нохотович. — М.: РОССПЭН, 2009.
 СВАГ и немецкие органы самоуправления, 1945—1949 / Отв. ред. и отв. составитель Н. В. Петров; составители: О. В. Лавинская и Д. Н. Нохотович. — М.: РОССПЭН, 2006.
 Документы ГАРФ и РГАСПИ о деятельности Советской военной администрации в Германии (СВАГ). 1945—1949. (Бюллетень рассекреченных документов федеральных государственных архивов)
 Jan Foitzik: Tjulpanow, Sergej Iwanowitsch. In: Wer war wer in der DDR? 5. Ausgabe. Band 2. Ch. Links, Berlin 2010, ISBN 978-3-86153-561-4.
 Tjulpanow Sergej. Deutschland nach dem Kriege (1945—1945). — Berlin, 1987.
 Loth, Wilfried. Stalin’s Unwanted Child: The Soviet Union, the German Question, and the Founding of the GDR. New York: St. Martin’s Press, 1998. (Translation of German Stalins ungeliebtes Kind, Rowohlt Verlag GmbH, 1994).

См. также 
 Советская военная администрация в Германии

Ссылки 
 Память народа
 Сайт СПбГУ
 Загадка полковника Сергея Тюльпанова
 Каталог научных работ С. И. Тюльпанова

Примечания 

Выпускники Военно-политической академии имени В. И. Ленина
Выпускники Российского государственного педагогического университета
Преподаватели Военно-политической академии имени В. И. Ленина
Преподаватели Военно-морской академии имени Н. Г. Кузнецова
Преподаватели Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели Российского государственного педагогического университета
Доктора экономических наук
Почётные доктора Лейпцигского университета
Члены КПСС
Похороненные на Серафимовском кладбище